Совет ста четырёх, или миат (, M't) — контрольный орган и высшая судебная инстанция Карфагена во второй половине V—II веках до н. э.

Создание 
Во второй половине V века до н. э. Магониды — влиятельный род, занимавший ключевые государственные посты в предшествующие сто лет, — были отстранены от власти остальными аристократическими семействами. Усилившаяся экономически благодаря политике Магонидов карфагенская рабовладельческая олигархия (купцы, владельцы ремесленных мастерских, крупные рабовладельцы) стремилась к непосредственному участию в управлении государством и добилась своей цели, создав специальный орган, ограничивавший власть полководцев, — совет ста четырёх. Совет не был выборным органом: его члены назначались особыми коллегиями из пяти человек (называемыми греческими авторами «пентархиями») по признаку принадлежности к олигархическому роду из числа членов совета старейшин («сената»). Состав самих пентархий не зависел от волеизъявления народа: он пополнялся путём кооптации. Высказывается предположение о том, что в совет могли входить сто «сенаторов», оба суффета, казначей и верховный жрец (раб куханим). Поставленные, таким образом, под контроль олигархического совета, прежние карфагенские правители потеряли всякое политическое значение. Впоследствии контрольные функции совета ста четырёх были распространены и на другие магистратуры.

Роль в политической системе 

Подобная система была введена, чтобы помешать установлению в Карфагене тирании. Под контроль совета ста четырёх была поставлена, прежде всего, деятельность полководцев: командуя составлявшими в карфагенской армии большинство наёмниками, они могли повести их против собственного государства, чтобы захватить власть.

Первоначально этот орган должен был лишь разбирать деятельность суффетов, главнокомандующих и старейшин по окончании срока их полномочий, но постепенно сосредоточил в своих руках всё влияние, так как страх перед контролем этих, нередко пристрастных и жестоких, судей заставлял всех карфагенских чиновников действовать в угоду им. Любое превышение полномочий сурово наказывалось. По свидетельству Диодора Сицилийского, распятием или изгнанием карали даже тех, чьи действия заслуживала лишь упрёка.

Аристотель сравнивает совет ста четырёх со спартанскими эфорами.

Реформа Ганнибала 
Ганнибал, придя к власти после поражения во Второй Пунической войне на волне мощного демократического движения, сделал всё, чтобы подготовить Карфаген к возобновлению борьбы Римом. С этой целью он установил свою единоличную диктатуру; выборные должностные лица теперь должны были регулярно отчитываться перед ним в своих действиях. Он реорганизовал и совет ста четырёх, который превратился в выборный орган: его члены стали ежегодно сменяться (195 год до н. э.). Карфагенская аристократия утратила этот важнейший оплот своего господства.

Примечания

Литература 
 
 

Карфаген